Ferenc József, 1º Príncipe Koháry de Csábrág et Szitnya (Viena, 4 de septiembre de 1767-  Oroszvár, 27 de junio de 1826), fue un magnate y estadista húngaro. Era miembro de la noble Casa de Koháry y sirvió como Canciller húngaro. El 15 de noviembre de 1815, el emperador Francisco I de Austria le concedió el título de Fürst von Koháry de Csábrág et Szitnya.

Primeros años 
Era hijo de Ignác József Anton Franz Xaver, Conde Koháry de Csábrág et Szitnya (Szent-Antal, 2 de diciembre de 1726 - Viena, 10 de octubre de 1777) y de su esposa, la Condesa Maria Gabriella Cavriani di Imena (Viena, 25 de abril de 1736 - Pest, 29 de julio de 1803), quienes se casaron en Seiffersdorf el 15 de enero de 1758.

Matrimonio e hijos 
El 13 de febrero de 1792, se casó con la Condesa María Antonia de Waldstein-Wartenberg en Viena. Tuvieron dos hijos, un hijo varón Ferenc (21 de diciembre de 1792 - 19 de abril de 1795) y una hija María Antonia (Viena, 2 de julio de 1797 - Viena, 25 de septiembre de 1862).

Esta última finalmente se convirtió en la heredera de su entera fortuna de 20 millones de francos. El 30 de noviembre de 1815 en Viena, se casó con el Príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo y Gotha (Coburgo, 28 de marzo de 1785 - Viena, 27 de agosto de 1851), con quien tuvo descendencia, los llamados Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Genealogy of Maria Antonia Koháry
 Franz Karl Wißgrill: Schauplatz des landsässigen Nieder-Österreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande, Band 5, Seite 177ff.
 Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band 12, Seite 284

Ferencz
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nobles de Austria